Зимогорье — название населённых пунктов:

Россия 
 Зимогорье — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Зимогорье — село в Валдайском районе Новгородской области.

Украина 
 Зимогорье — город в Луганской области.